XXXI чемпионат Тонги по футболу. Лотоха’апаи в 16-й раз завоевала титул чемпиона, не проиграв по ходу турнира ни одного матча и получила право выступления в Лиге чемпионов ОФК.

Премьер дивизион

Групповой раунд 

Турнирная таблица приведена по матчам, результат которых известен. По итогам группового турнира Лотоха’апаи осталась непобежденной

Результаты матчей

1-й тур 

Октябрь 2010

 Результаты не известны

2-й тур 

21 ноября 2010

 Ахау - Марист — 2:8
 Ха'амоко - Колофо'оу — 2:0
 Манука - Лонготеме — 1:5

3-й тур 

27 ноября 2010

 Ха'амоко - Ахау — 3:0
 Лотоха’апаи - Лонготеме — 3:1
 Марист - Колофо'оу — 2:1

4-й тур 

4 декабря 2010

 Ха'амоко - Лотоха’апаи — 0:6
 Лонготеме - Ахау — 4:1
 Манука - Марист — 0:10

5-й тур 

11 декабря 2010

 Колофо'оу - Лонготеме — 3:2
 Манука - Ха'амоко — 1:7
 Марист - Лотоха’апаи — 0:2

6-й тур 

18 декабря 2010

 Колофо'оу - Лотоха’апаи — 1:1
 Манука - Ахау — 0:2

Плей-офф

Полуфинал 

2 апреля 2011

 Лотоха’апаи - Лонготеме — 8:0
 Марист - Колофо'оу — 0:0 д.в., 1:0 (переигровка)

Матч за 3-е место 

9 апреля 2011

 Колофо'оу - Лонготеме — 2:0

Финал 

9 апреля 2011, Ателе, Tonga's Home of Football

 Лотоха’апаи - Марист — 2:1
Голы: Лафаеле Моала 28, Килифи Уеле 87 — Канети Фелела 65 (пен.)

Первый дивизион

Групповой раунд 

В первенстве первого дивизиона приняли участие 12 команд. Известны результаты только одного тура — 6-го.

6-й тур 

18 декабря 2010

 Хакаутапу - Хоумакеликао — 5:0
 Попуа - Колофо'оу 2 — 8:0
 Лапаха - Манука 2 — 5:2
 Лонготеме 2 - Ха'амоко 2 — 1:0
 Фолаха - Халафу'олева — 4:3
 Навутока Пунжас - Веитонго (Лотоха’апаи 2) — 0:2

Плей-офф

Матч за 3-е место 

9 апреля 2011

 Фолаха - Навутока Пунжас — 2:0

Финал 

9 апреля 2011

 Веитонго (Лотоха’апаи 2) - Попуа — 1:0 (д.в.)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Тонги по футболу 2010/11 года на сайте RSSSF 

Чемпионат Тонги по футболу
2010 год в футболе
2011 год в футболе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011
2010 год в Тонге
2010-е годы в Тонге